Его́р Э́рихович Ко́чиев (род. 2 апреля 1969, с. Демидов, Вышгородский район, Киевская область, Украинская ССР, СССР) — общественный и государственный деятель Приднестровской Молдавской Республики и Южной Осетии. Глава Официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Южная Осетия с 17 сентября 2013 по 8 ноября 2018. Полковник милиции (2011). Чрезвычайный и полномочный посланник II класса (2016).

Биография 
Родился 2 апреля 1969 в селе Демидов Вышгородского района Киевской области Украинской ССР. 

С июня 1987 по май 1989 проходил срочную службу в рядах Советской армии. Имеет гражданство Приднестровской Молдавской Республики, России и Южной Осетии.

Образование 
В 1986 окончил среднюю школу № 6 Цхинвала.

В 2005 окончил Юго-Осетинский государственный университет имени А. А. Тибилова.

Трудовая деятельность 
С февраля 1992 по 1995 — проходил службу в ОМОН МВД Южной Осетии.

С 1995 по август 2013 — начальник отдела связи МВД Республики Южная Осетия.

Долгое время был заместителем председателя Союза российских граждан Южной Осетии. С 2004 — занимается преподавательской деятельностью в Цхинвальской средней школе «Альбион», где преподает «Основы безопасности жизнедеятельности». В 2006 занимался паспортизацией населения Южной Осетии по специальному заданию руководства республики.

В 2011 указом Президента Южной Осетии присвоено специальное звание «полковник милиции».

С 17 сентября 2013 по 8 ноября 2018 — глава Официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Южная Осетия. Назначен указом Президента Приднестровской Молдавской Республики и в тот же день получил гражданство Приднестровской Молдавской Республики. 14 октября этого же года Егор Кочиев был представлен Президенту Приднестровья Евгению Шевчуку и коллективу МИД ПМР.

С 6 марта 2018 — заместителем полномочного представителя Президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник II класса (14 октября 2016)
 Чрезвычайный и полномочный посланник I класса (4 марта 2019)

Семья 
Женат, воспитывает двух дочерей и сына.

Награды и звания 
 Орден Почета (Южная Осетия)
 Медаль «20 лет ОМОН МВД Республики Южная Осетия»
 Медали II и III степени за отличие в службе в МВД
 Высшее квалификационное звание «1 класс-наставник»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Представительства Приднестровья в РЮО
 Сильнейшая угроза безопасности: Егор Кочиев рассказал об итогах встречи МПРИ
 

Дипломаты Приднестровской Молдавской Республики
Политики Южной Осетии